Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XIX. Gesetzgebungsperiode). Die XIX. Gesetzgebungsperiode begann am 7. November 1994 und endete am 14. Jänner 1996. Nach der Nationalratswahl am 9. Oktober 1994 entfielen von 183 Mandaten 65 auf die SPÖ, 52 auf die ÖVP, 42 auf die FPÖ, 13 auf die Grünen und 11 auf das LIF. Während der Legislaturperiode waren 214 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XIX. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

19